Ruricius ist ein antiker römischer Name. Bekannte Namensträger sind:

 Ruricius Pompeianus († 312), ein römischer Prätorianerpräfekt
 Ruricius von Limoges (ca. 440–510), von 485 bis 510 Bischof von Limoges